Архиепископ Нафанаил (в миру Василий Иванович Павловский; 1791—1849) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский и Лифляндский.

Биография 
Родился  года — сын священника села Ровдина, Шенкурского уезда Архангельской губернии.

В 1817 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра.

С 7 мая 1819 года — инспектор Санкт-Петербургской духовной академии. С 26 июля 1821 года — ректор Ярославской духовной семинарии и архимандрит Ростовского Богоявленского Авраамиева монастыря. С 1827 года — ректор Санкт-Петербургской духовной семинарии.

Был хиротонисан во епископа Полтавского и Переяславского 8 сентября 1830 года. С 12 мая 1834 года — епископ Псковский и Лифляндский; 15 июня 1836 года возведён в сан архиепископа.

При архиепископе Нафанаиле в 1834 году было открыто в городе Холме мужское приходское училище, в 1835 году такое же училище открыто в Великих Луках. В 1836 году архиепископом Нафанаилом был освящён вновь построенный Благовещенский собор в Псковском кремле.

Его добротой и доверием пользовались его приближённые во вред его имени и даже жизни, что видно из доносов на него в начале 1840-х годов и вызванной ими ревизией Псковского епархиального управления, и все это отозвалось на его здоровье и ускорило смерть. Козни врагов Православия в Лифляндии, тогда принадлежавшей к Псковской епархии, смуты и казнокрадство в самом местном духовном управлении, скорби от лжебратии сильно повлияли на ослабление телесных сил преосвященного Нафанаила и сокращение самой жизни.

Скончался в Пскове в 1849 году: 28 июля или 27 августа. Митрополит Московский Филарет (Дрозов), узнав о его кончине, сказал: «Убили наилучшего архипастыря православной русской церкви».

Ссылки 
 Нафанаил І (Павловский, Василий) 
 История Псковской Епархии

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Ректоры Ярославской духовной семинарии
Ректоры Санкт-Петербургской духовной семинарии
Персоналии:Авраамиев Богоявленский монастырь